Philip Widmer (ur. 18 października 1983 r. w Banff) – kanadyjski biegacz narciarski, zawodnik klubu Canmore Nordic Ski Club.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się w 22 listopada 2001 roku, podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w kanadyjskim ośrodku narciarskim Silver Star Mountain Resort, gdzie zajął 54. miejsce na dystansie 10 km stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutował 11 grudnia 2005 roku w Vernon, gdzie w sprincie stylem dowolnym uplasował się na 26. miejscu. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył podczas debiutu w Pucharze Świata.

Jego siostra Heidi również uprawiała biegi narciarskie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Widmer nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Przypisy

Bibliografia 
 

Kanadyjscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1983